Sardis kan syfta på

 Sardis – enforntida stad i nutida Turkiet, se Sardes

USA
 Sardis, Kentucky – en ort
 Sardis, Mississippi – en ort